Акиба може да се отнася за:

 акиба или пръстенчат тюлен ()
 Акиба Рубинщайн (1880 – 1961) – полски шахматист